Aquilla ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aquilla (Alabama), im Choctaw County
 Aquilla (Missouri), im Stoddard County
 Aquilla (Ohio), im Geauga County
 Aquilla (Texas), im Hill County

Aquilla ist der Familienname folgender Personen:
 Adelaide Aquilla (* 1999), US-amerikanische Kugelstoßerin

Sonstiges:
 Aquilla Creek, Fließgewässer im San Patricio County, Texas
 Aquilla Run, Fließgewässer im Lewis County, West Virginia
 Aquilla Lake Wildlife Area, Park im Geauga County, Ohio

Siehe auch:
 Aquila